Die Abkürzung BMT steht für:
 Bachelor of Medical Technology
 Bayerischer Mathematik-Test, eine Jahrgangsstufenarbeit in Bayern
 Bean Managed Transaction, siehe Enterprise JavaBeans
 Behavior Modifikation Techniques, siehe Frederick H. Kanfer
 Biel Mean Time, siehe Swatch-Internetzeit
 Biggest Meatiest Tastiest, Name eines Sandwiches bei Subway
 BlueMotion Technology, siehe BlueMotion
 Brooklyn-Manhattan Transit Corporation, siehe New York City Subway
 Bundesmantel-Tarifvertrag, siehe Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe
 Buôn Ma Thuột, Hauptstadt der vietnamesischen Provinz Đắk Lắk

Die Abkürzung bmt steht für:
 Bund gegen Missbrauch der Tiere, ein deutschlandweit tätiger Tierschutzverein

BMT